Matt Jackson peut désigner :
 Matt Jackson (1971-), footballeur anglais ;
 Matt Jackson (1985-), catcheur américain.